Thomas Sanford ist der Name folgender Personen:

* Thomas B. Sanford (* 1940), US-amerikanischer Ozeanograf und Professor an der University of Washington, Seattle
 Thomas W. L. Sanford (* ~1945), US-amerikanischer Physiker